SS "Czeluskin" – statek 
 Siemion Czeluskin – rosyjski polarnik
 Przylądek Czeluskin – przylądek położony na Półwyspie Tajmyrskim